DX-формат фірми Nikon () — формат сенсора зображення (матриці) цифорвих фотоапаратів, розроблений компанією Nikon для своїх цифрових дзеркальних фотоапаратів. Розмір сенсора становить приблизно 24 × 16 мм. Пропорції зображень на матрицях DX-формату складають 3:2.

В 2007 році Nikon випустила камеру Nikon D3 з повнорозмірною матрицею 36 × 24 мм. Новий формат отримав назву Nikon FX.

Фізичні розміри сенсорів 
Залежно від моделі камери DX-матриця використовує датчики кількох різних розмірів, хоча всі вони класифіковані як APS-C (кроп-фактор більше 1,3 і менше 1,7).

Об'єктиви формату DX

Об'єктиви без компенсації вібрацій 
 10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX
 10.5mm f/2.8G ED AF DX Fisheye
 12-24mm f/4G IF-ED AF-S DX
 17-55mm f/2.8G IF-ED AF-S DX
 18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX
 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX
 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED AF-S DX
 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX
 35mm f/1.8G AF-S DX
 40mm f/2.8G AF-S DX Micro
 55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX

Об'єктиви з компенсацією вібрації (VR) 
 16-85mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX
 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX
 18-105mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX
 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX
 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX
 18-200mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR II DX
 18-300mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX
 55-200mm f/4-5.6G IF-ED AF-S VR DX
 55-300mm f/4-5.6G ED AF-S VR DX
 85mm f/3.5G ED AF-S VR DX Micro

Посилання 
 The DX and FX Formats  
 NIKKOR Camera Lenses  

Цифрова фотографія